Wimbledon 2021 představoval 134. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny a 53. v otevřené éře – nejstaršího turnaje světa, který se konal od pondělí 28. června do neděle 11. července 2021. Grand Slam probíhal tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. 

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a All England Club. Jednalo se o jediný travnatý major, který se stal součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour a žen WTA Tour. V roce 2020 byl poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19.

Jednalo se o první ročník se zavedením 25vteřinového odpočtu mezi výměnami, rovněž tak se systémem jestřábího oka na všech dvorcích, a naopak poslední ročník, v němž se podle tradice nehrálo v neděli po prvním týdnu. Důsledkem toho již od roku 2022 nemělo probíhat tzv. „šílené pondělí“, se všemi osmifinálovými zápasy během pondělí druhého hracího týdne.

Srb Novak Djoković ve finále přehrál Itala Mattea Berrettiniho a odvezl si šestou wimbledonskou trofej.  Třetím titulem v řadě navázal v otevřené éře na Federera, Borga a Samprase. Dvacátou grandslamovou trofejí vyrovnal mužský historický rekord a jako pátý muž zvítězil  během kalendářní sezóny na třech úvodních grandslamech. Od sezóny 2017 získali členové tzv. Velké trojky – Djoković, Federer a Nadal, 17 z 18 grandslamových vavřínů. Druhou grandslamovou trofej ve dvouhře vybojovala australská světová jednička Ashleigh Bartyová po finálové výhře nad Češkou Karolínou Plíškovou. Stala se tak pátou hráčkou, která ovládla juniorskou i seniorskou soutěž.

Dopad pandemie covidu-19 

Během prvního týdne činila naplněnost areálu 50 % maximální kapacity v rámci covidových omezení vycházejících z 3. fáze vládního protokolu pro pořádání akcí. V normálním režimu se v areálu mohlo nacházet 42 tisíc návštěvníků. Divákům byl umožněn pohyb, na rozdíl od personálu grandslamu, bez roušek a respirátorů. Pro centrální dvorec a kurt č. 1 platila úvodní týden poloviční míra díváků. Do ochozů menších dvorců mohlo během prvního týdne zavítat až 75 % maximální kapacity. Britská vláda nejdříve povolila 100% kapacitu pouze na finálové zápasy dvouher. V neděli 4. července pak pořadatelé oznámili, že 100% naplněnost dvou hlavních stadionů i celého areálu byla povolena již od čtvrtfinálových utkání, počínaje 6. červencem. 

Wimbledon se jako pilotní projekt vládního programu návratu k normální návštěvnosti stal první britskou sportovní akcí od začátku pandemie covidu-19 v březnu 2020, na níž mohli diváci zavítat bez omezení, s využitím 100% kapacity.  

Vstup měli povolen pouze lidé s dokladem o negativním koronavirovém testu, certifikátem o očkování, či potvrzením o přítomnosti protilátek po pozitivním testu ne starším než 6 měsíců. Zpřístupněn byl rovněž Henman Hill, zatravněný svah pro sledování zápasů na velkoplošné obrazovce u tribuny prvního dvorce. 
 
Aktivita tenistů byla během grandslamu regulována, když se účastníci mohli pohybovat jen v „uzavřené bublině“ vymezené lokalitou ubytování a sportoviště. Na rozdíl od jiných ročníků se všichni hráči museli ubytovat v oficiálním turnajovém hotelu v centrálním Londýnu, včetně Andyho Murrayho, jehož rezidence se nacházela v blízkosti All England Clubu.

Kvůli týdennímu odložení French Open 2021 předcházel pařížský major Wimbledonu jen o čtrnáct dní. Naposledy se tak stalo v sezóně 2014.

134. ročník 

134. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přemístil v roce 1922. 

Z celkového počtu třiceti osmi travnatých dvorců bylo pro grandslam využito osmnáct (centr a kurty č. 1–18, vyjma č. 13) včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 14 979 diváků, kurtu č. 1, jenž pojmul 12 345 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců v Aorangi Parku a Southlands College sloužilo pro trénink. Šířka základní čáry činila 10 cm, ostatních čar pak 5 cm. 

Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006, bylo poprvé umístěno na všech dvorcích, když jeho instalace v roce 2021 proběhla na kurty č. 4–11. Tento systém elektronického čárového rozhodčího na rozdíl od Australian Open 2021 nenahradil lidské rozhodčí. K odehrání pořadatelé naplánovali 679 zápasů.

Grand Slam probíhal mezi 28. červnem až 11. červencem 2021 a zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, a také dvouhry se čtyřhrou vozíčkářů i kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Mezi 21. až 25. červnem 2021 se konaly kvalifikační turnaje v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton. Podruhé v historii a naposledy za stavu her 12–12 v rozhodující sadě následoval závěrečný sedmibodový tiebreak.

Oficiální míče dodala firma Slazenger, jejíž spolupráce s klubem od roku 1902 znamenala nejdelší partnerství v historii sportovního vybavení. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 360 rozhodčích (hlavních a čárových) a 250 sběračů míčků. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypouštěn jestřáb. Vysílací práva vlastnila veřejnoprávní stanice BBC, s níž pořadatelé během probíhajícího ročníku prodloužili smlouvu do roku 2027. Jednalo se o historicky nejdelší partnerství v rámci vysílacích práv na sport, které k roku 2021 u televize trvalo 84 let a u rozhlasu 94 let. Akreditovalo se 3 250 médií.

Vítězové 
V mužské dvouhře zvítězil 34letý první hráč světa Novak Djoković ze Srbska. Jubilejní dvacátou grandslamovou trofejí vyrovnal  historický rekord Federera a Nadala. Z Wimbledonu si odvezl celkově šestý titul a třetí v řadě. Jako pátý muž historie, a po Laverovi druhý v otevřené éře, ovládl během kalendářní sezóny tři úvodní majory – Australian Open, French Open a Wimbledon. Postupem do čtvrtfinále stal se prvním mužem s více než 75 vyhranými zápasy na každém ze čtyř majorů a v něm pak dosáhl 100. výhry na trávě.

Ženskou dvouhru vyhrála světová jednička Ashleigh Bartyová, která po triumfu na French Open 2019 získala druhou grandslamovou trofej. Ve Wimbledonu se stala první australskou šampionkou od Evonne Goolagongové Cawleyové v roce 1980 a pátou tenistkou, jež dokázala po  wimbledonské juniorce zvítězit i ve dvouhře žen.

Mužskou čtyřhru ovládli Chorvati Nikola Mektić s Matem Pavićem, kteří v probíhající sezóně vybojovali devátý titul. Mektić získal první grandslamový vavřín v mužské čtyřhře a pro Paviće to byla třetí taková trofej, jíž navázal na triumfy z Australian Open 2018 a US Open 2020.

Šampionkami ženské čtyřhry se staly Tchajwanka Sie Su-wej s Belgičankou Elise Mertensovou, který ve finále odvrátily dva mečboly. Sie vybojovala třetí wimbledonskou a čtvrtou grandslamovou trofej. Pro Mertensovou to byl třetí grandslamový vavřín v této kategorii

Ve smíšené čtyřhře triumfovala dvojice Desirae Krawczyková a Neal Skupski. Americká deblistka Krawczyková vybojovala po triumfu na French Open 2021 druhý titul z mixu v řadě a pro Brita Skupski to byla premiérová grandslamová trofej.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Matteo Berrettini – 117 /  Karolína Plíšková – 60;
 Nejrychlejší podání:  Alexander Zverev –  /  Coco Gauffová – ;
 Nejvíce dvojchyb:  Denis Shapovalov – 43 /  Karolína Plíšková – 35;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  Mikael Ymer – 206 z 269 (77 %) /  Monica Niculescuová – 51 z 59 (86 %);
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  Alexandr Bublik – 110 ze 130 (85 %) /  Wang Sin-jü – 18 z 21 (86 %);
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po druhém podání:  Nick Kyrgios – 59 z 91 (65 %) /  Carla Suárezová Navarrová – 19 z 27 (70 %);
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po prvním podání:  Matteo Berrettini – 134 /  Ashleigh Bartyová – 125;
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po druhém podání:  Novak Djoković – 167 /  Ashleigh Bartyová a  Karolína Plíšková – 101;
 Nejvíce vyhraných brejkbolů:  Novak Djoković – 32 /  Ashleigh Bartyová – 33;

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2021 byl proti předešlému ročníku snížen o téměř 3 miliony liber (−7,85 %) a dosáhl částky 35 016 000 liber. Vítězové dvouher si připsali  1 700 000 liber (cca 49,3 milionů korun), což znamenalo meziročníkový pokles o 635 tisíc liber.

Body do žebříčků ATP a WTA

Zápočet bodů 
Podle aktualizované směrnice ATP hráč u zrušených či přeložených turnajů v sezóně 2020, včetně Wimbledonu, po skončení do žebříčku obdržel buď 100 % bodové hodnoty z roku 2021, nebo 50 % hodnoty z roku 2019, jestliže byla tato hodnota stále vyšší. V ženské klasifikaci WTA se tenistkám odečetly body z roku 2019 a připsaly body z ročníku 2021.

Rozpis bodů 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčků ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém byli tenista nebo pár vyřazeni.

Odhlášení tenisté

Mužská dvouhra 

Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili.

  Borna Ćorić → nahradil jej  Fernando Verdasco
  Kyle Edmund → nahradil jej  Marco Cecchinato
  David Goffin → nahradil jej  Dennis Novak
  Rafael Nadal → nahradil jej  Júiči Sugita
  Tommy Paull → nahradil jej  Jasutaka Učijama
  Milos Raonic → nahradil jej  Pedro Sousa
  Dominic Thiem → nahradil jej  Botic van de Zandschulp
  Stan Wawrinka → nahradil jej  Daniel Elahi Galán

Ženská dvouhra 
 
Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily.
  Čeng Saj-saj → nahradila ji  Aliona Bolsovová
  Jennifer Bradyová → nahradila ji  Tímea Babosová
  Lesja Curenková → nahradila ji  Astra Sharmaová
  Kirsten Flipkensová → nahradila ji  Kateryna Kozlovová
  Margarita Gasparjanová → nahradila ji  Ana Bogdanová
  Simona Halepová → nahradila ji  Kristie Ahnová
  Dajana Jastremská → nahradila ji  Mihaela Buzărnescuová
  Johanna Kontaová → nahradila ji  Wang Ja-fan
  Danka Kovinićová → nahradila ji  Cvetana Pironkovová
  Naomi Ósakaová → nahradila ji  Venus Williamsová
  Barbora Strýcová → nahradila ji  Coco Vandewegheová
  Wang Čchiang → nahradila ji  Mona Barthelová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží. Systém přidělování divokých karet byl zaveden v roce 1977.

Smíšená čtyřhra 
  Jérémy Chardy /  Naomi Broadyová
  Lloyd Glasspool /  Jodie Burrageová
  Nick Kyrgios /  Venus Williamsová
  Jonny O'Mara /  Sarah Beth Greyová
  Ryan Peniston /  Eden Silvaová

Kvalifikanti 
Osmnáct mužů a dvacet žen postoupíilo do hlavních soutěží z kvalifikací dvouher. Turnaj se konal mezi 21. až 25. červnem 2021 v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany:

 Smíšená čtyřhra
  Ariel Behar /  Galina Voskobojevová
  Rohan Bopanna /  Sania Mirzaová
  Gonzalo Escobar /  Věra Zvonarevová
  Marc López /  Marie Bouzková

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  

 
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021
Tenis ve Spojeném království v roce 2021